Термин «модель вызова», используемый в русскоязычной литературе по информатике, не имеет однозначного английского эквивалента и в зависимости от контекста может означать:
 Определённую стратегию вычисления () — свод правил, заложенных в семантике языка, диктующих, когда следует вычислять аргументы функции, и какого рода значения следует передавать — например, « (вызов по значению)», « (вызов по ссылке)», « (вызов по необходимости)» и др.;
 Определённое соглашение о вызове () в программном интерфейсе — низкоуровневая схема передачи аргументов в конкретную функцию и возврата из неё в вызывающий контекст, подразумевающая использование стратегии вычисления « (вызов по значению)» — например, «std_call», «cdecl», «fastcall» и др.;
 Определённый способ представления графа вызовов () программы при трансляции — например, «вызовы с передачей продолжений ()», « ()», «шитый код» и др.

См.также:
 Модель вычислений — в теориях вычислимости и вычислительной сложности множество допустимых операций, сопровождающихся данными об их ресурсоёмкости.